Es war ein Edelweiss (буквален превод: „To бе еделвайс“) е маршова песен на германската армия, написана в 1939 година. Автор е Хермс Нил (истинско име – Фердинанд Фридрих Херман Нийлебок, 1888 – 1954). Музиката и текстът на песента са традиционни за творческия маниер на автора, стилизирани с немския фолклор. В следвоенния период песента се изпълнява от различни немски фолк групи и певци (Хайно, Францл Ланг) с лирически мотив.

Немски текст и превод на български

Източници

Външни препратки 
 Немският оригинал на песента, маршова музика от тридесетте години на ХХ век.
 Маршово изпълнение с по-добро качество
 Алтернативен текст

Военни песни
Маршове
Германски песни